Mille Miglia
Mil Milhas Brasileiras